

Ойтал — село, Ойтальський сільський округ, Меркенський район, Жамбильська область
 Ойтал — село, Саримолдаєвський сільський округ, Меркенський район, Жамбильська область

Див. також 
 Ойтальський сільський округ